Mecze Mistrzostw Świata w grupie C odbyły się w dniach 12, 13, 18 oraz 23 czerwca. Rywalizacja o dwa miejsca premiowane awansem toczyła się między Anglią, USA, Algierią i Słowenią.

Drużyny z grupy C w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy D.

Tabela

Mecze

Anglia – USA

Algieria – Słowenia

Słowenia – USA

Anglia – Algieria

USA – Algieria

Słowenia – Anglia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010